Coppa Italia 2022-2023 – edizione della competizione di calcio maschile
 Coppa Italia 2022-2023 – turni eliminatori dell'edizione della competizione di calcio maschile
 Coppa Italia 2022-2023 – fase finale dell'edizione della competizione di calcio maschile
 Coppa Italia 2022-2023 – edizione della competizione di calcio a 5
 Coppa Italia 2022-2023 – edizione della competizione di calcio a 5 femminile
 Coppa Italia 2022-2023 – edizione della competizione di calcio femminile
 Coppa Italia 2022-2023 – edizione della competizione di hockey su ghiaccio 
 Coppa Italia 2022-2023 – edizione della competizione di hockey su pista femminile italiana
 Coppa Italia 2022-2023 – edizione della competizione di hockey su pista maschile italiana
 Coppa Italia 2022-2023 – edizione della competizione di pallamano femminile italiana
 Coppa Italia 2022-2023 – edizione della competizione di pallamano maschile italiana
 Coppa Italia 2022-2023 – edizione della competizione di pallavolo femminile
 Coppa Italia 2022-2023 – edizione della competizione di pallavolo maschile italiana
 Coppa Italia 2022-2023 – edizione della competizione di rugby a 15 italiana